Revmossor (Bazzania) är ett släkte av bladmossor. Revmossor ingår i familjen Lepidoziaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor